Бадахоський собор, Бада́хоський собор (ісп. Catedral de Badajoz), або Катедра́льний собо́р свято́го Іва́на Хрести́теля (ісп. Catedral de San Juan Bautista) — католицький собор.
 Бадахоський договір
 Бадахоський договір (1267) 
 Бадахоський договір (1801)
 Сабур Бадахоський — хаджиб Кордовського халіфату